Sonnenenergie steht für:
 Sonnenenergie, Energie der Sonnenstrahlung, die in Form von elektrischem Strom, Wärme oder chemischer Energie technisch genutzt werden kann.
 Sonnenenergie (Zeitschrift), Solar-Fachzeitschrift herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS)